Твилдиа́ни () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Твилдиани, Гоча (род. 1984) — грузинский футболист.
 Твилдиани, Юрий Константинович (род. 1943) — российский экономист и предприниматель.